Кимпень () — місто в Румунії, у повіті Алба.
 Кимпень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Пиржол.
 Кимпень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Прежень.
 Кимпень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Амару.
 Кимпень () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни П'єлешть.